La J1 League 2021, nota come Meiji Yasuda J1 League 2021 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la ventinovesima edizione della massima serie del campionato giapponese di calcio. Il campionato è iniziato il 26 febbraio e si è concluso il 4 dicembre 2021.

Il , campione in carica, ha vinto il titolo per la quarta volta nella sua storia, la seconda consecutiva, con quattro giornate d'anticipo.

Stagione

Novità 
Al termine della J1 League 2020 non ci sono state retrocessioni, mentre dalla J2 League 2020 sono stati promossi il  e l'.

Formula 
Le 20 squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 38 giornate. La squadra prima classificata è dichiarata campione del Giappone e viene ammessa alla fase a gironi della AFC Champions League 2022. La seconda classifica viene anche ammessa alla fase a gironi della AFC Champions League 2022, mentre la terza classificata viene ammessa alla fase play-off della AFC Champions League 2022. Sono previste quattro retrocessioni in J2 League.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte: sito ufficiale.

Legenda:
      Campione del Giappone e ammesso alla AFC Champions League 2022 e alla Coppa del mondo per club FIFA 2021.
      ammessa alla AFC Champions League 2022.
      ammessa alle qualificazioni della AFC Champions League 2022.
      retrocessa in J2 League 2022.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Classifica fair-play
Sorteggio

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori 
Fonte: Sito ufficiale.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2021
2021